

Profile
Nume: 이종수 / Lee Jong Soo (Lee Jong Su)
Profesie: Actor
Data nașterii: 1976-Oct-21
Înălțime: 180 cm
Greutate: 69 kg
Grupa de sânge: A
Semn Astral: Balanța

Seriale
Everybody Cha Cha Cha (KBS1, 2009)
Fight (TVN, 2008)
Daughter in Law (SBS, 2008)
Yi San (MBC, 2007)
Kid Gang (OCN, 2007)
Yeon Gae Somun (SBS, 2006)
Next (MBC, 2005)
Han River Ballad (MBC, 2004)
Jang Gil San (SBS, 2004)
Breathless (MBC, 2003)
Good Person (MBC, 2003)
Forever Love (MBC, 2003)
Bad Girls (SBS, 2002
Father and Sons (SBS, 2001)
Forever Yours (MBC, 1998)
Love (MBC, 1998)

Movies
The World of Silence (2006)
Arang (2006)
Bin-jip / 3-Iron (2004)
Sword in the Moon (2003)
Don't Tell Papa (2003)
Phone (2002)
Kick the Moon (2001)
First Kiss (1998)

Legături externe 
Profile (nate) 
Profile (nate)
IMDb entry

Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață